Eishockey-Nationalliga 1951/52 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1951/52
 Nationalliga A (Eishockey) 1951/52 in der Schweiz